Cijeungjing kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cijeungjing, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Cijeungjing, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar